Orchówek peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Orchówek, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Orchówek, un village de la voïvodie de Lublin.